Фарзана Дуа Элахе () — британская актриса и музыкальный DJ, выступающая под псевдонимом Habit To Others.

Родилась в Саут-Ист Лондоне, в Англии. Получила образование в BRIT School.

Карьера

Актёрская 
В 2009 году Элахе сыграла роль Парвин Аббаси в четырёх эпизодах мыльной оперы «Жители Ист-Энда» на канале BBC. Также она снялась в таких сериалах как, «Доктора», «Чисто английское убийство», «Шоу Омида Джалили», «Холби Сити», «Льюис» «Безмолвный свидетель» и «Убийство на пляже».

В 2008 году она сыграла Мун и Ясминку в пьесе Дэвида Эдгара «Тестируемое эхо» в рамках Out of Joint Theatre Company и в театре Tricycle Theatre. В 2009 году Фарзана Дуа сыграла роль Аиши в спектакле «Что сделала Фатима» (What Fatima Did) в Hampstead Theatre . Также она сыграла в пьесах «Пламя», «Чат», «Гражданство» и «Выгода».

В январе 2010 года Элахе Хошу Бинт Махмуд участвовала в радио-адаптации романа Тайиба Салиха «Сезон миграции на Север» на BBC Radio 3. В 2011 году она снялась во второстепенной роли в фильме Менхай Хады «Везде и нигде». В 2014 году она сыграла Махиру в экранизации романа Ричарда Ч. Мораиса «Путь длиной в сто шагов».

Музыкальная карьера 
В конце 2010 года Элахе вырвалась на клубную сцену Великобритании, дав концерты в клубах Лондона и позднее — международные концерты. Выступает диджеем под псевдонимом Habit To Others, исполняя музыку в жанрах дип-хаус, дип-техно, хаус и диско. Исполнительница вдохновлялась гэриджем, эйсид-хаусом, хардкор-техно, драм-н-бейсом и олдскул-джанглом. На данный момент она даёт концерты по всем подземным клубам Лондона.

Фильмография

Телевидение

Фильмы

Театр

Радиопостановка

Примечания

Ссылки 
 
 
 Фарзана Дуа Элахе на Gordon and French
 Фарзана Дуа Элахе на Qvoice
 Вэб-сайт Habit To Others
 Habit to Others на SoundCloud

Дети-актёры Великобритании
Киноактрисы Великобритании